Příjmení Kalousek, ženská podoba Kalousková, nosí více různých osobností:

 David Kalousek (* 1975) – český fotbalista
 František Kalousek (1901–1988) – český archeolog a vysokoškolský pedagog
 Jan Kalousek (* 1961) – český zpěvák
 Jarmila Kalousková (1908–1989) – česká sinoložka, lingvistka a překladatelka
 Jiří Kalousek (1925–1986) – český malíř a ilustrátor
 Josef Kalousek (1838–1915) – český historik
 Miroslav Kalousek (* 1960) – český politik
 Miroslav Kalousek (historik) (* 1968) – český historik
 Vladislav Kalousek (1863–1906) – český klasický filolog